

Сьвідно — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Сьвідно — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Сьвідно — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Сьвідно — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства